Эткин — фамилия. Известные носители:

 Эткин, Валентин Семёнович (1931—1995) — советский и российский радиофизик.
 Эткин, Ружа (1908?—1945) — польская пианистка.